Laranda bezeichnet:

 eine antike Stadt in Lykaonien, heute Karaman (Stadt), Türkei
 Titularbistum Laranda, Bistum, das auf die Stadt zurückgeht
 Laranda (Gattung), eine Heuschrecken-Gattung